Dragan Samardžić (filmproducent), Joegoslavisch filmproducent. Zoon van acteur en regisseur Ljubiša Samardžić.
 Dragan Samardžić (militair), Montenegrijns opperbevelhebber van het leger (sinds 2014).
 Dragan Samardžić (voetballer), Joegoslavisch voetballer